Die China Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Oktober 2017 in Peking stattfand. Es ist Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die Rakuten Japan Open Tennis Championships gespielt, die genau wie die China Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählen.

Titelverteidiger waren im Einzel Andy Murray und im Doppel das Duo Pablo Carreño Busta und Rafael Nadal.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. September und 1. Oktober 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Paarung.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Peking